Turone – frazione del comune San Marco dei Cavoti in Campania

Persone 
 Giuliano Turone – magistrato, scrittore e accademico italiano
 Maurizio Turone – ex calciatore italiano
 Mimmo Turone – pianista, organista, compositore e arrangiatore italiano
 Turone – nome col quale è noto il pittore Turone di Maxio